Andrew James »Andy« Bathgate, kanadski hokejist, * 28. avgust 1932, Winnipeg, Manitoba, Kanada, † 26. februar 2016, Brampton, Ontario, Kanada.

Bathgate je v ligi NHL odigral sedemnajst za klube New York Rangers, Toronto Maple Leafs, Detroit Red Wings in Pittsburgh Penguins, od tega dvanajst sezon za klub New York Rangers, katerega kapetan je bil med letoma 1961 in 1964. V sezoni 1963/64 je s klubom Toronto Maple Leafs osvojil Stanleyjev pokal. V sezoni 1958/59 je osvojil Hart Memorial Trophy, po dvakrat je bil izbran v prvo oziroma drugo moštvo zvezd. V sezonah 1968/69 in 1969/70 je z Vancouver Canucksi osvojil naslov prvaka v ligi WHL. Med sezonama 1971/72 in 1973/74 je igral za HC Ambrì-Piotta v švicarski ligi.

Leta 1978 je bil sprejet v Hokejski hram slavnih lige NHL. 22. februarja 2009 so v klubu New York Rangers upokojili njegov dres s številko 9.

Statistika kariere 

|-
| Winnipeg Black Hawks
| MJHL
| 48/49
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Guelph Biltmores
| OHA-Jr
| 49/50
|
| 41
| 21
| 25
| 46
|
| 28
|
| 26
| 16
| 14
| 30
|
| 20
|-
| Guelph Biltmores
| OHA-Jr
| 50/51
|
| 52
| 33
| 57
| 90
|
| 66
|
| 5
| 6
| 1
| 7
|
| 9
|-
| Guelph Biltmores
| OHA-Jr
| 51/52
|
| 34
| 27
| 50
| 77
|
| 20
|
| 23
| 14
| 22
| 36
|
| 39
|-
| Guelph Biltmores
| OHA-Jr
| 52/53
|
| 2
| 2
| 1
| 3
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 52/53
|
| 18
| 0
| 1
| 1
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vancouver Canucks
| WHL
| 52/53
|
| 37
| 13
| 13
| 26
|
| 29
|
| 9
| 11
| 4
| 15
|
| 2
|-
| New York Rangers
| NHL
| 53/54
|
| 20
| 2
| 2
| 4
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vancouver Canucks
| WHL
| 53/54
|
| 17
| 12
| 10
| 22
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Cleveland Barons
| AHL
| 53/54
|
| 36
| 13
| 19
| 32
|
| 44
|
| 9
| 3
| 5
| 8
|
| 8
|-
| New York Rangers
| NHL
| 54/55
|
| 70
| 20
| 20
| 40
|
| 37
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 55/56
|
| 70
| 19
| 47
| 66
|
| 59
|
| 5
| 1
| 2
| 3
|
| 2
|-
| New York Rangers
| NHL
| 56/57
|
| 70
| 27
| 50
| 77
|
| 60
|
| 5
| 2
| 0
| 2
|
| 27
|-
| New York Rangers
| NHL
| 57/58
|
| 65
| 30
| 48
| 78
|
| 42
|
| 6
| 5
| 3
| 8
|
| 6
|-
| New York Rangers
| NHL
| 58/59
|
| 70
| 40
| 48
| 88
|
| 48
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 59/60
|
| 70
| 26
| 48
| 74
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 60/61
|
| 70
| 29
| 48
| 77
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 61/62
|
| 70
| 28
| 56
| 84
|
| 44
|
| 6
| 1
| 2
| 3
|
| 4
|-
| New York Rangers
| NHL
| 62/63
|
| 70
| 35
| 46
| 81
|
| 54
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 63/64
|
| 56
| 16
| 43
| 59
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 63/64
|
| 15
| 3
| 15
| 18
|
| 8
|
| 14
| 5
| 4
| 9
|
| 25
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 64/65
|
| 55
| 16
| 29
| 45
|
| 34
|
| 6
| 1
| 0
| 1
|
| 6
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 65/66
|
| 70
| 15
| 32
| 47
|
| 25
|
| 12
| 6
| 3
| 9
|
| 6
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 66/67
|
| 60
| 8
| 23
| 31
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Pittsburgh Hornets
| AHL
| 66/67
|
| 6
| 4
| 6
| 10
|
| 7
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 67/68
|
| 74
| 20
| 39
| 59
| -11
| 55
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vancouver Canucks
| WHL
| 68/69
|
| 71
| 37
| 36
| 73
|
| 44
|
| 8
| 3
| 5
| 8
|
| 5
|-
| Vancouver Canucks
| WHL
| 69/70
|
| 72
| 40
| 68
| 108
|
| 66
|
| 16
| 7
| 5
| 12
|
| 8
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 70/71
|
| 76
| 15
| 29
| 44
| -11
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Ambrì-Piotta
| Švicarska liga
| 71/72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Ambrì-Piotta
| Švicarska liga
| 72/73
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Ambrì-Piotta
| Švicarska liga
| 73/74
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vancouver Blazers
| WHA
| 74/75
|
| 11
| 1
| 6
| 7
| 2
| 7
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1449
| bgcolor="#7FFF00" | 552
| bgcolor="#7FFF00" | 915
| bgcolor="#7FFF00" | 1467
| bgcolor="#7FFF00" | -22
| bgcolor="#7FFF00" | 941
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 150
| bgcolor="#7FFF00" | 81
| bgcolor="#7FFF00" | 70
| bgcolor="#7FFF00" | 151
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 167
|}

Sklici

Glej tudi 
 Seznam kanadskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave
 

Kanadski hokejski desnokrilni napadalci
Hokejisti Winnipeg Black Hawks
Hokejisti Guelph Biltmores
Hokejisti New York Rangers
Hokejisti Vancouver Canucks
Hokejisti Toronto Maple Leafs
Hokejisti Detroit Red Wings
Hokejisti Pittsburgh Hornets
Hokejisti Pittsburgh Penguins
Hokejisti HC Ambrì-Piotta
Hokejisti Vancouver Blazers
Zmagovalci Stanleyjevega pokala
Sprejeti v Hokejski hram slavnih lige NHL
Hokejisti lige NHL z upokojenimi številkami